Ви́ктор Само́йленко:
 Самойленко, Виктор Васильевич (1947—2018) — российский дипломат.
 Самойленко, Виктор Григорьевич (1931—2020) — советский военный политработник, генерал-полковник.